Santa Maria da Vitória kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Maria da Vitória (ort), Bahia, São Félix do Coribe, 
 Santa Maria da Vitória (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar